Люкс — поняття, яке може мати такі значення:

Люди, прізвище 
 Йозеф Люкс (1956—1999) — чеський політик і державний діяч, засновник Християнсько-демократичного союзу — Чехословацької Народної партії.
 Казімеж Люкс (1780—1846) — польський легіонер і пірат.
 Леонід Люкс (1947) — німецький історик, фахівець з транзитології.

Фізика 
 Люкс — одиниця освітленості.

ЗМІ 
 Люкс FM — українське радіо. Має окремі регіональні редакції у Києві та Львові.

Топоніми 
 Люкс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Люкс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Люкс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.